Aleksandr Stepanovič Kaminskij – architetto russo
 Bronislav Kaminskij – militare russo
 Vladimir Kaminskij – ex ciclista su strada bielorusso